Witte Raven (boekenreeks), een jeugdpocketserie
 Witte Raven (televisieprogramma), een Vlaams televisieprogramma